Мышенки — название населённых пунктов в России:

 Мышенки — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Мышенки — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Мышенки — деревня в Заокском районе Тульской области.